Крюково — деревня в Порховском районе Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Славковская волость».

Расположена в западной части района, в 1 км к западу от волостного центра, села Славковичи, на противоположном от него левом берегу реки Черёха, и в 42 км юго-западнее от районного центра, города Порхов.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляла 51 житель.

Примечания 

Населённые пункты Порховского района